Эркинжон Окбутаевич Турдимов () (род. 10 июля 1969 года, Самаркандская область) — политический деятель Узбекистана. Член Комитета Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан по внешнеполитическим вопросам. Бывший хоким Навоийской области и Сурхандарьинской области. Нынешний хоким Самаркандской области.

В 1991 году окончил Ташкентский институт народного хозяйства по специальности экономист.

С 1991 по 1995 год — специалист отдела Сырдарьинского филиала Узпромстройбанка, главный специалист, заместитель начальника отдела денежных оборотов, управляющий Зарафшанским отделением Узпромстройбанка. С 1995 по 1996 год — заместитель хокима города Зарафшан. С 1996 по 2000 год — управляющий Навоийским отделением Узнацбанка. С 2000 по 2008 год — хоким Хатырчинского района. В 2008 году — первый заместитель министра сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан.

С 27 декабря 2009 года — депутат Навоийского областного Кенгаша народных депутатов. Член партии «Миллий тикланиш».

В 2006 году награждён орденом «Мехнат шухрати»

Примечания

См. также 
 Список хокимов областей Узбекистана.
 Список членов Сената Олий Мажлиса Узбекистана (2005—2010).
 Список членов Сената Олий Мажлиса Узбекистана (с 2015).

Ссылки 
 
 
 

Сенаторы Олий Мажлиса Республики Узбекистан
Хокимы Сурхандарьинской области
Хокимы Навоийской области
Выпускники Ташкентского государственного экономического университета
Депутаты областных кенгашей Узбекистана